Briár nebo brier má několik významů, typicky anglického původu:

 vřesovec stromovitý (Erica arborea) – keř nebo malý strom, okrasná dřevina s vonnými květy; dřevo je označováno jako bruyer, brier nebo briár
 dýmka s hlavičkou z briáru, z kořene vřesovce
 Briar (software) – jeden z mnoha messengerů, komunikátorů, kecálků
 Tim Hortons Brier – šampionát v curlingu